Ulice, noszące nazwę Ulica Bałtycka:
 Ulica Bałtycka w Olsztynie
 Ulica Bałtycka w Poznaniu
 Ulica Bałtycka we Wrocławiu